Paul Parker peut désigner :
 Paul Parker, chanteur de Hi-NRG américain des années 1980 ;
 Paul Parker (1964-), footballeur anglais.